

Культабан — село, Алгинський район, Актюбинська область

Культабан — присілок, Баймацький район, Башкортостан